Бакунины — старинный русский дворянский род.
 Баку́нин — русская фамилия, происходит от имени Бакуня — переиначеного на русский лад христианского имени Аввакум. Женский вариант — Бакунина.

Известные носители фамилии 
 
 
 Бакунин, Афанасий Васильевич (1909—1965) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Бакунин, Валерий Николаевич (род. 1948) — российский политик.
 
 Бакунин, Илья Модестович (1801—1841) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов и Кавказских походов.
 
 Бакунин, Николай Александрович (1828—1903) — сын А. П. Бакунина.
 Бакунин, Модест Модестович (1848—1913) — русский дипломат, генеральный консул в Сараево и Копенгагене.
 
 Бакунин, Пётр Васильевич (меньшой) (1732—1786) — член коллегии Министерства иностранных дел Российской империи, сотрудник Н. И. Панина.
 Бакунин, Фёдор Алексеевич (1898—1984) — советский военачальник, генерал-майор.
Женщины

См. также 
 Бакунино
 Улица Бакунина
 Бакунинская улица
 Проспект Бакунина